Тезиков (Тезикова)— русская фамилия.

Известные носители:
 Тезиков, Алексей Павлович (1978—2020) — российский хоккеист.
 Тезиков, Павел Александрович (1905—1944) — Герой Советского Союза.

 Тезикова, Татьяна Алексеевна (род. 1975) — российская тяжелоатлетка.

См. также 
 Тезяков
 Тезиковка